В списке представлены населённые пункты Талдомского района Московской области и их принадлежность к муниципальным образованиям. Перечень населённых пунктов, их наименование и тип даны в соответствии с Законом Московской области от 15.02.2005 № 42/2005-ОЗ «О статусе и границах Талдомского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». Численность населения дана по результатам Всероссийской переписи 2010 года.

После преобразования Талдомского района в городской округ с целью исключения наличия у двух одноимённых населённых пунктов одинаковых категорий постановлением Губернатора Московской области № 79-ПГ от 22 февраля 2019 года:
 деревня Волково бывшего сельского поселения Гуслевское преобразована в слободку;
 деревня Высочки бывшего городского поселения Талдом преобразована в слободку;
 деревня Гусёнки бывшего сельского поселения Темповое преобразована в слободку;
 деревня Кузнецово бывшего сельского поселения Темповое преобразована в слободку;
 деревня Стариково бывшего сельского поселения Гуслевское преобразована в село.

На территории Талдомского городского округа находятся 178 населённых пунктов: 1 город, 3 рабочих посёлка, 8 сёл, 162 деревни и 4 слободки. Они входили в состав 4 городских и 4 сельских поселений.

Примечания 

Талдомский район